Monadenia callipeplus är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1940. Monadenia callipeplus ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
callipeplus